Kasimov kann bedeuten:

den Familiennamen des usbekischen Fußballspielers und -trainers Mirjalol Qosimov (* 1970)
den Namen einer Stadt in Russland; siehe Kassimow
Siehe auch:
 Kasimov (Marskrater)
 Qasimov